Пересыпки () — село,
Зиновский сельский совет,
Путивльский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5923882807. Население по переписи 2001 года составляло 92 человека .

Географическое положение 
Село Пересыпки находится на правом берегу реки Сейм,
выше по течению на расстоянии в 4,5 км расположено село Чаплищи,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Зиново,
на противоположном берегу — село Чумаково (Бурынский район).
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания